Herczeg Ferenc (1863–1954) író, színműíró, újságíró, az MTA tagja
 Herczeg Ferenc (1906–1960) kohómérnök, országgyűlési képviselő, miniszterhelyettes
 Herczeg Ferenc (?–) színész, énekes, zenei szerkesztő

Jegyzetek